Pierre Forget (?-1334), Trésorier de France sous Philippe VI de Valois ;
 Pierre Forget (1923-2005), dessinateur et graveur français ;
 Pierre Forget (1929-1993), acteur français.